Onderstaande tabel geeft de succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Winterspelen vanaf de start in 1924 tot en met de laatste gehouden editie in 2018 weer. Hiervoor telt het aantal gouden medailles het zwaarst, dan het aantal zilveren medailles en dan het aantal bronzen medailles. Opgenomen zijn de Olympiërs met ten minste drie gouden medailles.

Succesvolste medaillewinnaars 
 Winnaars met ten minste drie keer goud.

 * (Voor een ranglijst met de succesvolste Nederlandse Olympiërs, zie Nederland op de Olympische Spelen)

Succesvolste Olympiër per sport 
Onderstaand de lijst van succesvolste deelnemer(s) in de olympische disciplines die niet in de bovenstaande lijst voorkomen.

Succesvolste Belgische deelnemer 
Het paar Lannoy/Baugniet won in 1948 de eerste gouden medaille voor België. Bart Wings won de tweede in 2022 en werd dankzij zijn zilveren medaille in 2018 de “succesvolste” Belgische deelnemer op de 24 edities van de Olympische Winterspelen.

 De Nederlandse Antillen hebben bij hun twee deelnames geen medaille gewonnen.
 Aruba en Suriname hebben nog nooit aan de winterspelen deelgenomen.

Zie ook 
 Medaillespiegel Winterspelen aller tijden
 Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen

Olympische Winterspelen